Kabinett Clement bezeichnet folgende Landesregierungen Nordrhein-Westfalens unter Wolfgang Clement (SPD):
Kabinett Clement I (1998–2000) 
Kabinett Clement II (2000–2002)